Nur ein Viertelstündchen ist der Titel zweier Filme:

 Nur ein Viertelstündchen (1932), deutscher Kurzfilm
 Nur ein Viertelstündchen (1965), DDR-Dokumentarkurzfilm